LB, pożywka do hodowli bakteryjnych
 Lb, Księga Liczb, Czwarta Księga Mojżeszowa w Starym Testamencie
 lb jest symbolem funta, jednostki masy w anglosaskim układzie jednostek miar
 lb jest jednym z pseudonimów Uwe Schmidta, muzyka niemieckiego
 .lb – domena internetowa przypisana do Libanu.